Long Biên (phường), een phường in Hanoi, Vietnam.
 Long Biên (quận), een quận van Hanoi, Vietnam.
 Long Biênbrug, een vakwerk spoorbrug in Hanoi, Vietnam.